Mexicaans curlingteam (mannen)
 Mexicaans curlingteam (vrouwen)
 Mexicaans curlingteam (gemengd)
 Mexicaans curlingteam (gemengddubbel)